Валянский, Михаил Яковлевич
 Волянский, Евгений Павлович